Николай Шепелев:
 Шепелев, Николай Александрович (1840—1889) — действительный статский советник, прокурор Киевской судебной палаты.
 Шепелев, Николай Александрович (1842 — после 1905) — генерал-лейтенант.